O Ribeirão João Alves é um ribeirão de Osasco.

João Alves
João Alves